Mariette kan syfta på:

 Auguste Mariette (1821–1881), fransk arkeolog 
 Mariette Hansson (född 1983), svensk sångerska